Цмо́вка — топоним:

 Цмовка — село в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины
 Цмовка — река в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины